Тескапа има више значења:

 Тескапа (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тескапа (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тескапа (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику